Ernst Beckmann kan syfta på:

Ernst Otto Beckmann (1853-1923), tysk kemist
Ernst Beckmann , ledare av Centralförbundet för socialt arbete (CSA) i 1900-talets början.